:

 Filip Cezar, rimski cezar, vladao 249.
 Filip II., kralj Španjolske, vladao 1556. – 1598. U Portugalu vladao pod imenom Filip I.
 Filip II., kralj Portugala ujedno i kralj Španjolske pod imenom Filip III. 
Filip II. Makedonski vladao 359. – 336. prije nove ere otac Aleksandra Velikog
Filip II., kralj Francuske vladao 1180. – 1223.
Filip II., kralj Navare vladao 1316. – 1322. Ujedno je bio i kralj Francuske
Filip II., vojvoda od Burgundije (1342. – 1404.), francuski plemić

de:Liste der Herrscher namens Philipp#Philipp II.